El topónimo Janesville puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Janesville, un lugar designado por el censo en el estado de California;
 Janesville, una ciudad en el estado de Iowa;
 Janesville, un municipio en el estado de Kansas;
 Janesville, un municipio en el estado de Minnesota;
 Janesville, una ciudad en el estado anterior;
 Janesville, una ciudad en el estado de Wisconsin;
 Janesville, un pueblo en el estado anterior.

O bien a:
 Ensambladora Janesville, una fábrica de automóviles de General Motors situada en la ciudad de Janesville (Wisconsin, Estados Unidos).